Canden (Jetis)
 Canden (Sambi)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing